Це список видів богомолів (Mantodea), що спостерігалися на території Шрі-Ланки. До фауни Шрі-Ланки відносять 56 видів богомолів з 9 родин, з них 19 видів є ендемічними (бл. 33 %).

Позначки 
Теги, що використовуються у переліку видів:

Amorphoscelididae

Емпузові (Empusidae)

Hymenopodidae

Iridopterygidae

Gonypetidae

Mantidae

Tarachodidae

Thespidae

Toxoderidae

Примітки 

Фауна Шрі-Ланки
Шрі-Ланки
богомоли